Ву́лиця Семіна́рська — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Семінарська — вулиця в Одесі, Одеська область.
 Вулиця Семінарська — вулиця в Харкові, Харківська область.

Вулиці